Pegasus kan syfta på:

Pegasus (bil) – ett bilmärke
Pegasus (djur) – ett släkte av fiskar
Pegasus (gymnastikredskap) – ett gymnastikredskap
Pegasus (raket) – en serie amerikanska raketer
Pegasus (stjärnbild) – en stjärnbild
Pegasus (spionprogram) – ett israeliskt spionprogram som kan köras på en dator utan användarens godkännande
 – första fartyget i Pegasus-klassen

Se även 
 Pegasi